Příjmení Binder či Binderová nosí více různých osobností:

 Alexander Binder (1888-1929) – švýcarský fotograf
 Alexandru Binder viz Sașa Pană – rumunský básník
 Eugen Binder – slovenský kněz, básník a pedagog
 František Binder (1914-1942) – československý voják
 Josef Binder (1847-1911) – český kněz, kanovník u sv. Víta
 Július Binder (1931-2021) – slovenský stavbař, manažer a politik
 Katarína Binderová – slovenská herečka
 Milan Binder (* 1964) – český fotograf, regionální vydavatel
 Roy Book Binder (* 1943) – americký zpěvák a kytarista
 Wilhelm Binder (1853-1928) – polský právník, bankéř a politik, poslanec Říšské rady

jiný význam
 Binder Flugmotoren- & Flugzeugbau

Externí odkazy 
 

Německá příjmení
Bavorská příjmení